«Беспредел» () — криминальная драма кинорежиссёра Такэси Китано, очередной фильм про якудза после долгого перерыва работы в данном жанре. Фильм был номинирован на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Композитором данной ленты стал Кэйити Судзуки. Вместе с Китано он работал над фильмом «Затойчи».

В 2012 году вышло продолжение — «Полный беспредел». Завершающая часть трилогии — «Последний беспредел» вышла в 2017 году.

Сюжет 

Между кланами якудза идет борьба за власть. Члены криминальных семей поднимаются по иерархической лестнице, забыв о чести и преданности. Опытный якудза по имени Отомо невольно втянут в грязную игру босса могущественного клана, но при этом он наблюдает за всем происходящим: мир якудза меняется, и татуировки, отрубленные пальцы, кодексы чести уже «не в моде» — деньги решают всё. В этом мире коррупции царят предательство и беспредел, для достижения вершины многие ведут двойную игру. Это — мир, где героев не существует…

В ролях

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Фильмы Такэси Китано
Фильмы Японии 2010 года
Фильмы о якудза
Фильмы-драмы Японии
Детективные фильмы Японии